Ірина Валеріївна Волкова ( 31 березня 1982 року, Алчевськ, Луганська обл., УРСР, СРСР) — українська телеведуча.

Біографія 

Ірина народилась в Алчевську, у Східноукраїнському національну університеті ім. В. Даля протягом 1999—2004 рр. здобула освіту редактора.

Кар'єра 

Під час навчання в університеті почала працювати на Луганському телеканалі «ІРТА», спочатку журналісткою в новинах, згодом — ведучою новин.

З 6 лютого 2005 по серпень 2010 — ведуча «Спортрепортера» на «Новому каналі». З серпня 2010 по серпень 2013 була ведучою новин у «Репортері». З 1 вересня 2013 співведуча розважально-інформаційної програми «Абзац».

Джерела 
 Ірина Волкова. Біографія на сайті «Нового каналу»
 Ирина Волкова. Кто это? «Дуся», 23 липня 2008 року 
 «Абзац!» на Новому каналі – суб'єктивізм, суперечки та експерименти

Посилання 
 
 
 

Уродженці Алчевська
Українські тележурналісти
Українські телеведучі
Телеведучі «Нового каналу»
Випускники Східноукраїнського національного університету